Areopolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Areiópolis (ort), São Paulo,

Grekland 

 Areópoli, ort, Peloponnesos, Lakonien, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar